M15 kan syfta på:
 M15 – en stjärnhop, se Messier 15
 M15 (Ungern) – en motorväg i Ungern
 HMS M15 – en minsvepare